Mačkovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Mačkovac, un village situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Mačkovac, un village situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
 Mačkovac, un village situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Mačkovac, une localité située dans la municipalité de Voćin, comitat de Virovitica-Podravina ;
 Mačkovac, une localité située dans la municipalité de Vrbje, comitat de Brod-Posavina ;
en Serbie
 Mačkovac, une localité située sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
 Mačkovac, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica.